84. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 19 do 24 kwietnia 2005 w Sofii (Bułgaria). Były to równocześnie 18. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medale

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie ewfed.com 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2005 w sporcie
2005 w Bułgarii